alpin steht für:

 allgemein der Zusammenhang mit dem Gebirge Alpen
 allgemein den Zusammenhang mit Alpinismus
 eine Vegetationsstufe des Hochgebirges, siehe Alpine Höhenstufe
   Debütalbum von voXXclub Alpin (Album)

Alpinsport:
 Bergsport im Allgemeinen, Sommers wie Winters 
 Alpinstil, eine Variante des Höhenbergsteigens
 Alpines Klettern, im Klettersport das klassische Klettern langer, eher schlecht abgesicherter Routen 
 Ski Alpin, im Skisport die Disziplinen, bei denen Ski mit fester Bindung verwendet werden 
 Alpin (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Bergsport

Alpín ist ferner der Name von:
 Alpín I. (Pikten), einem piktischen König Anfang des 8. Jahrhunderts
 Alpín II. (Pikten), einem piktischen König Ende des 8. Jahrhunderts
 Alpín I. (Dalriada), einem fragmentarisch belegten Herrscher Anfang des 8. Jahrhunderts
 Alpín II. (Dalriada) († vor 841), Vater von Kenneth I.
 Alpin (Bischof) († 1300/1), schottischer Geistlicher
 der schottischen Dynastie, Haus Alpin, begründet von Kenneth I.

Siehe auch:
 Alpen (Begriffsklärung)
 Alpina
 Alpine
 Alpinus
 hochalpin
 alpidisch
 McAlpin